Антонио Бруна (, 14 февраля 1895, Верчелли, Италия — 25 декабря 1976) — итальянский футболист, игравший на позиции защитника. Прежде всего известный по выступлениям за клуб «Ювентус», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе начинал карьеру выступлениями за команду клуба «Оменья».

В 1919 году перешёл в «Ювентус», за который отыграл 6 сезонов. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду «Ювентус» в 1925 году.

Выступления за сборную 
В 1920 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась всего один год, провёл в форме главной команды страны 5 матчей. В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене, также включался в её состав для участия в футбольном турнире на Олимпийский играх 1924 года в Париже.

Литература 
 Vladimiro Caminiti, Juventus Juventus. Dizionario storico romantico dei bianconeri, Milano, Edizioni Elle, 1977, pp. 65-66.

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии.
 Профиль игрока на сайте www.myjuve.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Игроки ФК «Ювентус»